Rubí puede referirse a:
 El rubí, piedra preciosa color rojiza.

Toponimia 
 Rubí, municipio español de la provincia de Barcelona.
 Rubí de Bracamonte, municipio español de la provincia de Valladolid.

Literatura y televisión 
 Rubí rebelde (1989), telenovela venezolana - basada en una novela de Inés Rodena y protagonizada por Mariela Alcalá y Jaime Araque.
 Rubí, historieta creada por la escritora mexicana Yolanda Vargas Dulché en su colección Lágrimas, risas y amor.
 Rubí (1968), telenovela mexicana - basada en la obra de Yolanda Vargas Dulché y protagonizada por Fanny Cano y Antonio Medellín.
 Rubí (1969), película mexicana - basada en la obra de Yolanda Vargas Dulché y protagonizada por Iran Eory y Aldo Monti.
 Rubí (2004), telenovela mexicana - basada en la obra de Yolanda Vargas Dulché y protagonizada por Bárbara Mori y Eduardo Santamarina.
 Rubi (2010), telenovela filipina - basada en la obra de Yolanda Vargas Dulché y protagonizada por Angelica Panganiban y Jake Cuenca.
Rubí (2020), telenovela mexicana - basada en la obra de Yolanda Vargas Dulché y protagonizada por Camila Sodi y José Ron
 Rubí, novela publicada en 2009 escrita por la escritora alemana Kerstin Gier.
 Rubí, personaje de la serie Steven Universe creada por Rebecca Sugar.

Miscelánea 
 las Bodas de rubí, período de aniversario que corresponde a 40 años de matrimonio.
 el videojuego de la saga Pokémon Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda.
 «Rubí», sencillo de la banda argentina Babasónicos, lanzado en 2001.

Otros 
 Rubi.